Ойген Отт (; , Зинциг, Рейнланд-Пфальц — , Шефтларн, Бавария ФРГ) — немецкий военный деятель. Генерал пехоты нацистской Германии.

Биография 
С 1907 года — на службе в пехотных частях германской армии. С августа 1908 в чине лейтенанта.

Участник Первой мировой войны.

После окончания войны некоторое время служил в полиции, вступил в Добровольческий корпус «Тюммель». После демобилизации армии, был оставлен в рейхсвере.

В начале 1935 года назначен командиром пехотного полка «Кёнингсберг» (с 15 мая 1935 года — 1-го пехотного полка).

С мая 1938 года — инспектор пехоты при Главнокомандующем сухопутными войсками.

1 августа по 30 сентября 1939 года — командир 7-й пехотной дивизии. Участвовал в Польской кампании 1939 года.

10 октября 1939 года ему присвоено звание генерал пехоты при Главнокомандующем сухопутными войсками.

С 25 марта по 10 мая 1941 года командовал 30-м армейским корпусом, с которым участвовал во вторжении в Грецию. С 6 октября 1941 года — командир XI армейского корпуса, с 10 декабря 1941 по 1 октября 1943 года — командующий 52-м армейским корпусом вермахта. Сражался на Украине, с августа 1942 года — на Северном Кавказе. В феврале 1943 года корпус Отта отошёл на Кубань, с апреля вёл тяжёлые бои под Харьковом, а с июля — под Белгородом.

За проявленную храбрость на поле боя и успешное военное руководство 25 декабря 1942 года награждён Рыцарским крестом Железного креста .

В начале октября 1943 года вернулся на пост генерала пехоты при Главнокомандующем сухопутными войсками.

С 10 февраля 1944 года — инспектор итальянских формирований (с 15 января 1945 года — при Главнокомандующем на Юго-Западе).

8 мая 1945 года сдался в плен американским войскам.

Награды 
 Железный крест (1914) 2-го и 1-го класса 
 Королевский орден Дома Гогенцоллернов рыцарский крест с мечами
 Чёрный Нагрудный знак «За ранение» (1918)
 Почётный крест Первой мировой войны 1914/1918 с мечами
 Пряжка к Железному кресту 2-го и 1-го класса 
 Рыцарский крест Железного креста (25 декабря 1942 года)
 Медаль «За зимнюю кампанию на Востоке 1941/42»
 Орден Михая Храброго (1943) (Королевство Румыния)

Литература 
 Константин Залесский. «Элита» Гитлера во Второй мировой войне. Кто был кто в Третьем рейхе. М., Яуза, 2012

Ссылки 
 Ott, Eugen 

Генералы пехоты (вермахт)
Родившиеся в Рейнланд-Пфальце